Bitwa pod Podhajcami – 6–16 października 1667, bitwa polsko-tatarska
 Bitwa pod Podhajcami – 8–9 września 1698, bitwa polsko-tatarska